Boombox (álbum)
 BoomBox (banda de música)
 Boombox (canção de Aesop Rock)
 Boombox (canção de Laura Marano)

Ou ainda:
 Boombox Arcade

Desambiguação